То́мский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Томской области России.

Является самым плотно населённым ( чел./км²) из районов области.

Административный центр — город Томск.

Город Томск и ЗАТО Северск окружены территорией района, и совместно с ним образуют Томскую агломерацию, но при этом в состав Томского района не входят.

География 
Томский район граничит с Кожевниковским, Шегарским, Кривошеинским, Асиновским и Зырянским районами Томской области, на юге — с Новосибирской и Кемеровской областями. Площадь района — 10 064,2 км², из них 75 % занимают леса.

 Природа
По территории района протекает 114 рек общей протяжённостью 2193 км, из них только 5 % длиннее 10 км. Основные: Обь, Томь, Таган, Уень, Андрова, Ташлаир, Баксанка, Мурашка, Чёрная, Большая Чёрная, Десятая речка, Ушайка, Каменка, Большая Киргизка, Басандайка.

На территории района находится зоологический заказник федерального значения «Томский» и два заказника областного значения: зоологический «Калтайский» и ландшафтный «Ларинский», 69 памятников природы, в их числе: Таловские чаши, Синий Утёс, Дызвестный ключ, Песчаное озеро, «Аникин Камень» и другие.

История 
Томский район был образован 20 июня 1930 года в составе Сибирского края, его предшественником был Томский уезд, существовавший до 1925 года. Спустя месяц Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Томский район оказался в составе Западно-Сибирского края.

10 апреля 1933 года ВЦИК постановил «ликвидировать Краснинский и Томский районы края». Томский район был восстановлен 17 января 1935 года. В 1936 году район был вновь упразднён, 22 февраля 1939 — восстановлен.

В феврале 1963 года в состав района вошли земли Туганского района Томской области.

В 2005 году ранее входившие в состав района населённые пункты посёлок Светлый, сёла Тимирязевское и Дзержинское, деревни Лоскутово, Эушта, Киргизка и железнодорожная станция Копылово были присоединены к городу Томску, а бывший эксклавом Томска посёлок Аэропорт стал относиться к Мирненскому сельскому поселению Томского района.

С районом связали свои судьбы Герои Советского Союза: П. А. Серебряков, С. З. Сухин, Ф. И. Тарасов, Д. Ф. Тимофеев, и другие.

Население 

Численность населения района составляет  % от населения области.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 19 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Томском районе 128 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
См. исчезнувшие населённые пункты Томского района

Местное самоуправление 
Глава Томского района — Терещенко Александр Анатольевич.

Экономика 
В октябре 2018 года было заявлено о начале геологоразведочных работ для последующей разработки Турунтаевского проявления руд полиметаллов.

СМИ 
Два раза в неделю выходит районная газета «Томское предместье».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Томского района Томской области
 Томский район